Ла Алмарсигера има више значења:

 Ла Алмарсигера (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Алмарсигера (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику